Sinkewytsch ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Sinkewytsch (* 1995), ukrainische Politikerin und freiwillige Sanitäterin
 Wassyl Sinkewytsch (* 1945), ukrainischer Sänger

Siehe auch:
 Sinkewitsch
 Sinkiewicz